

Семенкино — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Семенкино — присілок, Калтасинський район, Башкортостан